Gastonia puede referirse a:
 Gastonia, ciudad en Carolina del Norte (Estados Unidos de América).
 Gastonia, género de plantas de la familia Araliaceae.
 Gastonia, género de dinosaurios de la familia Ankylosauridae.
 Municipio de Gastonia, en Carolina del Norte, Estados Unidos.